Бендиксен () — фамилия.

Некоторые известные носители:

 Бендиксен, Зигфрид Детлеф (1786—1864) — немецкий художник и график.
 Бендиксен, Йонас (род. 1977) — норвежский фотожурналист, член фотоагентства Magnum Photos.